Naka puede hacer referencia a:

 Cinco ríos de Japón, en Honshū, Shikoku y Kyūshū.
 El crucero ligero Naka, de la Armada Imperial Japonesa, con el nombre de uno de los ríos anteriores.
 La , parte del archipiélago Kutsuna.
 , un diseñador de videojuegos, programador, y primer jefe del Sonic Team.
 Naka (Hyōgo), una antigua ciudad de la prefectura de Hyōgo.
 Naka (Ibaraki), una ciudad de la prefectura de Ibaraki.
 Naka (Tokushima), una ciudad de la prefectura de Tokushima.
 Distrito de Naka (Ibaraki), un distrito en la prefectura de Ibaraki.
 Distrito de Naka (Kanagawa), un distrito en la prefectura de Kanagawa.
 Distrito de Naka (Shimane), un distrito en la prefectura de Shimane.
 Distrito de Naka (Tokushima), un distrito en la prefectura de Tokushima.
 Naka-ku, el nombre de varios barrios de Japón.

zh:中